Karchaghbyur kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Karchaghbyur (vattendrag), 
 Karchaghbyur (ort), Gegharkunik, 

Robotskapade Armenienförgreningar